Tratado de Toledo puede referirse a:

 Tratado de Toledo, firmado en 1368 entre Enrique II de Castilla y Carlos V de Francia.
 Tratado de Toledo o Tratado de Alcázovas-Toledo, firmado en Alcázovas en 1379 y en Toledo en 1480.